Uguay est un patronyme porté notamment par :

 Huguette Uguay (1927-2018), comédienne et professeure de diction québécoise ;
 Marie Uguay (1955-1981), poète québécoise.